Матвеиха — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Матвеиха — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Матвеиха — деревня в Дновском районе Псковской области.

Украина 
 Матвеиха — село в Володарский район Киевской области
 Матвеиха — село в Монастырищенском районе Черкасской области

См. также 
 Матвеиха-Раменская